Dhuwakot (Dhading)
 Dhuwakot (Gorkha)